Isan – nome alternativo della Thailandia del Nordest
 Isan – gruppo etnico diffuso nella regione eponima
 Isan – lingua derivata dal lao
 Isan – duo musicale inglese